Хлєбников, Хлєбніков () — російське прізвище, утворене від назви професії хлебник. Відомі носії:
Хлєбников
 Хлєбников Велимир (Віктор Володимирович) (1885—1922) — російський поет і прозаїк.
 Пол Хлєбников (Хлєбников Павло Юрійович; 1963—2004) — російський і американський журналіст.
Хлєбніков
 Хлєбніков Борис Ігорович (нар. 1972) — російський кінорежисер і сценарист.
 Хлєбніков Олег Микитович (нар. 1956) — російський поет, журналіст.
Хлєбникова
 Хлєбникова Марина Арнольдівна (нар. 1965) — радянська та російська співачка. Заслужена артистка Росії (2002).
 Хлєбникова Марина Сергіївна (Дьоміна) (1958, Одеса —1998) — російська поетеса.
Російські прізвища